

Patronyme 

 Catherine Disher (1960-), actrice canadienne ;
 Garry Disher (1949-), écrivain australien, auteur de roman policier et de littérature d'enfance et de jeunesse ;
 Karen Disher (1972-), animatrice, réalisatrice, doubleuse et artiste de storyboard américaine.

C'est également le nom d'un personnage fictif :

 Randy Disher, personnage fictif de la série télévisée Monk.

Autres 
 La Disher Challenge Cup, coupe d'aviron australienne.